Джеффс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джеффс, Рулон (1909—2002) — президент Фундаменталистской Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней с 1986 по 2002 год.
 Джеффс, Уоррен — бывший президент Фундаменталистской Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.